Во́лгина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Волгина, Инна Аркадьевна (1968—2021) — российская театральная актриса.